Lecoq ist der Familienname folgender Personen: 

 Henri Lecoq (1802–1871), französischer Botaniker
 Jacques Lecoq (1921–1999), französischer Theaterpädagoge, Schauspiellehrer und Pantomime
 Johann Ludwig von Le Coq (1719–1789), sächsischer Generalleutnant
 Jules-François Lecoq (1821–1892), französischer Bischof
 Karl Christian Erdmann von Le Coq (1767–1830), sächsischer General
 Karl Ludwig von Le Coq (auch Ludwig von Lecoq; 1757–1829), preußischer General und Kartograf
 Maurice Lecoq (1854–1925), französischer Sportschütze
 Paul Émile Lecoq de Boisbaudran (1838–1912), französischer Chemiker

Siehe auch:
 Coq, Lecocq